Жюстин Энен-Арденн — победительница соревнований.

Посев 
Все сеянные теннисистки начинают турнир со второго раунда.

 ' Жюстин Энен-Арденн (Титул)
  Ким Клейстерс (Третий раунд, отказ)
  Линдсей Дэвенпорт (Финал)
  Анастасия Мыскина (Полуфинал)
  Чанда Рубин (Отказ)
  Вера Звонарева (Четвёртый раунд)
  Надежда Петрова (Третий раунд)
  Паола Суарес (Третий раунд)
  Елена Докич (Второй раунд)
  Анна Смашнова-Пистолези (Третий раунд)
  Кончита Мартинес (Четвертьфинал)
  Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)
  Магдалена Малеева (Второй раунд)
  Франческа Скьявоне (Второй раунд)
  Фабиола Сулуага (Четвертьфинал)
  Мария Шарапова (Четвёртый раунд)
  Маги Серна (Второй раунд)
  Лиза Реймонд (Третий раунд)
  Натали Деши (Полуфинал)
  Меган Шонесси (Четвёртый раунд)
  Тина Писник (Второй раунд)
  Алисия Молик (Третий раунд)
  Элени Данилиду (Второй раунд)
  Даниэла Гантухова (Второй раунд)
  Мария Санчес Лоренсо (Второй раунд)
  Каролина Шпрем (Второй раунд)
  Петра Мандула (Второй раунд)
  Саори Обата (Второй раунд)
  Елена Лиховцева (Второй раунд)
  Эмили Луа (Второй раунд)
  Мария Венто-Кабчи (Третий раунд)
  Кара Блэк (Второй раунд)
  Эми Фразьер ''(Четвёртый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка основного турнира 

Pacific Life Open 2004